Hällestads landskommun kan syfta på:
 Hällestads landskommun, Skåne
 Hällestads landskommun, Västergötland
 Hällestads landskommun, Östergötland